Mirax Plaza kan syfta på:

Mirax Plaza, Ryssland – en påbörjad byggnad i Moskva i Ryssland
Mirax Plaza, Ukraina – en påbörjad byggnad i Kiev i Ukraina